Вулиця Маяковського (до 1950-х — Куста́рна, Міща́нська) — вулиця в Херсоні, розташована в Суворовському районі. Сполучає просп. Ушакова з вул. Михайловича.

У другій половині XVIII ст. на місці майбутньої вулиці розташовувалися «квартири Муромського і Старосельського піхотних полків», до кінця століття що перетворилися на «старі мазанки». Інтенсивно забудовувалася в першій половині XIX ст., тоді називалася Міщанською. Остаточно сформувалася після Другої Світової війни, в цей же час отримала сучасну назву, на згадку про перебування Маяковського В. В. в Херсоні в грудні 1912 р.

Джерела 

Вулиці Херсона
Вулиці Херсона, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Володимира Маяковського